Orn steht für:
 Ornithin, eine nichtproteinogene Aminosäure
 den Namen der französischen Gemeinde Oron im Département Moselle 1915–1918, siehe Oron (Moselle)
 den Namen eines Weilers in der Schweizer Gemeinde Hinwil, siehe Ornpass

ORN steht für:
 Omnibusverkehr Rhein-Nahe

Siehe auch:
 Ørn
 Örn